1336 Zeelandia, een planetoïde
 Fort Zeelandia (Formosa); een fort op Formosa (Taiwan)
 Fort Zeelandia (Guyana); een voormalig fort (nu een ruïne) op het Forteiland in de Guyaanse rivier Essequibo.
 Fort Zeelandia (Suriname); een fort in Suriname
 Zeelandia (schip, 1910), ook genaamd geweest USS Zeelandia (ID-2507)
 Nedlloyd Zeelandia (schip, 1980) - containerschip
 Zeelandia Beach, een strand en natuurgebied in Sint Eustatius
 Zeelandia Middelburg, een voetbalclub uit Middelburg, Nederland

Zie ook 
 Zeelandië, een microcontinent naast Australië dat grotendeels onder water ligt